Le Sonnet 56 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SWeet loue renew thy force , be it not ſaid
Thy edge ſhould blunter be then apetite,
Which but too daie by feeding is alaied,
To morrow ſharpned in his former might.
So loue be thou,although too daie thou fill
Thy hungry eies,euen till they winck with fulneſſe,
Too morrow ſee againe,and doe not kill
The ſpirit of Loue,with a perpetual dulneſſe:
Let this ſad Intrim like the Ocean be
Which parts the ſhore,where two contracted new,
Come daily to the banckes,that when they ſee:
Returne of loue,more bleſt may be the view.
   As cal it Winter,which being ful of care,
   Makes Somers welcome,thrice more wiſh'd,more rare.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

056